Los podiados (Podiata) son un grupo de organismos eucariontes que incluye Opisthokonta (animales y hongos) y Amoebozoa, así como pequeños grupos relacionados de protozoos flagelados y ameboflagelados. Es considerado un clado que podría estar relacionado con el origen y temprana evolución de los seudópodos. Los grupos basales de Podiata se han agrupado en Varisulca, los cuales son usualmente biflagelados que pueden tener seudópodos anchos o delgados.

Las formas unicelulares son células desnudas (sin cubiertas duras especiales), generalmente fagótrofos de vida libre. Tanto los protozoos como los hongos y animales, poseen metabolismo heterótrofo (no hay algas) y respiración aerobia mitocondrial; con excepción de las arqueamebas y breviateas, las cuales perdieron sus mitocondrias en forma secundaria.

Filogenia 
En la relación entre los distintos grupos que lo componen, se puede observar que Varisulca es un grupo basal probablemente parafilético de Amorphea, lo cual podría demostrar que los biflagelados constituirían un estado ancestral de los unicontos, en concordancia con la siguiente filogenia:

Referencias 

Eukaryota